UYU – codice valutario ISO 4217 del Peso uruguaiano, valuta dell'Uruguay